Unter Involution versteht man

 in der Mathematik eine selbstinverse Abbildung, siehe Involution (Mathematik)
 in der Medizin und Biologie die spontane Rückbildung von Organen, siehe Involution (Medizin)
 in der Politikwissenschaft die „Rückbildung demokratischer Staaten, Parteien, Theorien in vor- oder antidemokratische Formen“ (Johannes Agnoli) 
 in der Entwicklungsbiologie das Wandern einer Zellschicht nach innen, wobei diese über eine äußere Zelllage gleitet
 in der Religion und Mystik der „Ewigen Philosophie“ (Philosophia perennis) der der Evolution vorausgehende Abstiegsprozess (Einfaltung), der vom göttlichen Allgeist ausgehend über das Denken und die Gefühle bis hin zur unbelebten Materie führt (Sri Aurobindo, Ken Wilber, Theosophie)